Камьяра́н () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Камьяран.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Мучеш (بخش موچش)
Население области на 2006 год составляло 104 704 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана